Der Verband Geistig Schaffender und Österreichischer Autoren (VGSoeA) ist ein überparteilich und interkonfessionell tätiger Verband mit Sitz in Wien. Er wurde im Jahr 1946 von Eduard Ludwig, Leiter des Instituts für Zeitungswissenschaft an der Universität Wien, erstmals mit dem „Verband Geistig Schaffender“ gegründet.
Darin leisteten Künstler und Wissenschaftler einen bedeutenden Beitrag zum geistigen Wiederaufbau des neuerstandenen Österreich.
Zahlreiche Autoren wiederum engagierten sich im „Österreichischen Autorenverband“.
1995 wurden beide genannten Verbände in einen, den nunmehrigen „Verband Geistig Schaffender und Österreichischer Autoren“ zusammengefasst.
Das Ziel und die Aufgabe des Verbandes ist:
 die Förderung und Unterstützung zeitgenössischer Autoren, Maler, Kulturschaffender und Wissenschaftler durch die Präsentation ihrer Werke im Rahmen von Lesungen, Ausstellungen und sonstigen Veranstaltungen,
 die Pflege der Sprache unter Berücksichtigung österreichischen Kulturgutes und der österreichischen Mundarten.

Weblinks 
 Offizielle Website

Verein (Wien)
Interessenverband
Gegründet 1946